Vogeltal ist ein Name von Bachtälern:

 Vogeltal (Meiserbach) oder Vogelthal, linkes Bachtal zum Meiserbach (zur Moosalbe) beim Plickerweiher, Ortsgemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Vogeltal (Neckar), linkes Bachtal zum Neckar kurz vor Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vogelbach